Я́ков, Кан:
 Кан, Яков Григорьевич (1920—2014) — полковник, председатель Совета ветеранов Владивостока.
 Кан, Яков Дмитриевич (род. 1951) — российский уролог, профессор, доктор медицинских наук. См. также 
 Кан — фамилия.